przywilej cerekwicki
 statuty nieszawskie